Ali Moussa ist der Familienname folgender Personen:
 Ishak Ali Moussa (* 1970), algerischer Fußballspieler
 Mariam Ali Moussa (* um 1965), tschadische Diplomatin und Botschafterin